

Sciences et techniques 
 La Serpette (Watsonalla cultraria), est une espèce de lépidoptères, de la famille des Drepanidae.

Culture et société 
 Une serpette est un outil de jardinage.

Patronyme 

 Gaston Serpette (1846-1904), un compositeur, chef d'orchestre et critique français.

Toponyme 

 le marché Serpette, une extension du marché aux puces de Saint-Ouen (Saint-Ouen-sur-Seine, au nord de Paris).